Bévort ist der Familienname von:

 Carl-Frederik Bévort (* 2003), dänischer Radsportler
 Pernille Bévort (* 1966), dänische Jazzmusikerin